Тиффани Тейтум (), настоящее имя Ильдико Шаранг (); род. 14 августа 1997 года, Венгрия) — венгерская порноактриса. Лауреат премии XBIZ Europa Award в категории «Лучшая исполнительница года» (2022).

Карьера 
Пришла в индустрию для взрослых в январе 2017 года в возрасте 19 лет. Её интересы представляет крупное европейское агентство талантов Brill Babes. Участвует в съёмках сцен мастурбации, лесбийского и традиционного секса, а также анального и межрасового секса.

Сотрудничает с такими европейскими и американскими студиями, как 21Sextury, DDF Network, Evil Angel, LetsDoeit, Private, Video Marc Dorcel, студиями Vixen Media Group и многими другими.

В ноябре 2018 года номинирована на премию AVN Awards в категории «Лучшая иностранная исполнительница года», а также в категории «Лучшая лесбийская сцена в иностранном фильме» (за фильм Girl Crush Up Close). В сентябре 2019 года выигрывает награду XBIZ Europa Award в категории «Лучшая сцена секса — полнометражный фильм» (за фильм Rocco’s Time Master: Sex Witches). В январе 2020 года Тиффани выигрывает вторую за свою карьеру награду в порноиндустрии: AVN Awards в категории «Лучшая лесбийская сцена в иностранном фильме» (за Bacchanalia). В конце октября 2020 года выигрывает XBIZ Europa Award в категории «Лучшая сцена секса — гонзо» (фильм My Name is Zaawaadi).

В июле 2019 года снялась в совместной фотосессии с Зази Скимм () для сентябрьского выпуска журнала Hustler.

В сентябре 2021 года выиграла третью по счёту премию XBIZ Europa Award, на этот раз за сцену лесбийского секса с участием Амиры Адары. В августе 2022 года была объявлена победительницей XBIZ Europa Award в одной из самых главных категорий — «Лучшая исполнительница года».

По данным сайта IAFD на сентябрь 2021 года, снялась в более чем 250 порнофильмах и сценах.

Согласно биографии своего официального профиля на Pornhub, работала прежде в ресторане; среди хобби упоминает чтение книг, игру на фортепиано, кулинарию, выращивание цветов и верховую езду.

Награды и номинации

Избранная фильмография 
 2018 — All Filled Up 10
 2018 — Grandpas vs. Teens 14
 2018 — Horny Porny Sporty Teens
 2018 — Lover’s Lane 2
 2018 — Rocco’s Intimate Castings 17
 2019 — Ass Licking Girls
 2019 — More Than Girlfriends

Примечания

Ссылки 
 Тиффани Тейтум на сайте AVN
 Тиффани Тейтум на сайте Eurobabeindex

Порноактрисы Венгрии
Порноактёры и порноактрисы, известные под псевдонимами